Seznam polkov z zaporedno številko 72.

Seznam 
 Pehotni
 72. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 72. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 72. pehotni polk (Wehrmacht)
 72. strelski polk (ZSSR)
 72. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 72. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 72. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 72. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 72. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi